Sebastian Jung, futbolista alemany 
 Carl Gustav Jung (Kesswil, 1875 – Küsnacht, 1961), metge, psiquiatre, psicòleg i assagista suís, figura clau en l'etapa inicial de la psicoanàlisi
 Teo Jung (Meckenheim, Renània, 1892 - La Haia, 986), periodista i esperantista alemany i neerlandés